Autumn Leaves steht für:

 Autumn Leaves, ein Chanson und Jazzstandard
 Autumn Leaves (Band), dänische Melodic-Death-Metal-Band
 Autumn Leaves, deutscher Titel Herbststürme, Spielfilm von Robert Aldrich aus dem Jahr 1956
 Autumn Leaves (Gemälde), Gemälde von John Everett Millais aus dem Jahr 1856